Glory, glory, hallelujah steht für:

 Glory, glory, hallelujah, Refrain des Liedes John Brown’s Body sowie der daraus hervorgegangenen Liedes The Battle Hymn of the Republic
 Glory, Glory Hallelujah, Alternativtitel von Leg ihn um, Django, italienischer Film von Enzo Girolami (1967)